Lista obiektów Index Catalogue (IC) o numerach 1-1000. Ten katalog astronomiczny stanowi uzupełnienie New General Catalogue i obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

1 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

401 – 500

501 – 600

601 – 700

701 – 800

801 – 900

901 – 1000 

0001